"Scandal" – utwór brytyjskiej grupy rockowej Queen
 Scandal – japoński zespół muzyczny
 Scandal – amerykański zespół muzyczny